Durante la XIV edizione dei Campionati mondiali di Nuoto FINA a Shanghai, il 22 luglio 2011, ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 5 km femminili in acque libere con il tempo di 1h00'39"7 imponendosi con uno sprint finale sulla francese Aurélie Muller (1h00'40"1) e sull'americana Ashley Grace Twichell (1h00'40"2).
È stata la prima medaglia d'oro conquistata dal nuoto svizzero in un campionato mondiale.

Palmarès

Collegamenti esterni